Теодор Михайлович Тихий (1935 — 2001) — советский, российский педагог. Народный учитель СССР (1990).

Биография 
Родился 14 января 1935 года в селе Юстиновка (ныне Подгаецкого района Тернопольской области Украины). 

Работал токарем Львовского завода.

В 1965 году окончил заочное отделение историко-филологического факультета Дальневосточного университета (Владивосток), получив специальность «историк». 

Работал воспитателем строительного училища системы профессионального образования, директором Кировского детского дома, директором Покровской школы-интерната, а затем руководителем отдела народного образования Октябрьского района Приморского края. 

С декабря 1971 года по февраль 2001 года был директором Приморской специальной школы в Уссурийске Приморского края. Около 30 лет посвятил одной из немногих специальных школ в России для детей и подростков с девиантным поведением.

Внёс большой вклад в развитие и совершенствование системы народного образования края, России. 

В 1995 году им была опубликована книга «Судьбы» о непростой жизни детей — воспитанников Приморской специальной школы.

Скончался 6 февраля 2001 года.

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР 
 Народный учитель СССР (1990)
 Орден «Знак Почёта» 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Значок «Отличник народного просвещения РСФСР»
 Почётный гражданин Уссурийска (1996)

Память 
 Приморская специальная школа носит имя педагога.
 В его честь была названа одна из улиц Уссурийска.

Примечания 

Выпускники Дальневосточного государственного университета‎
Почётные граждане Уссурийска